Hayworth ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Hayworth (1898–1982), US-amerikanischer Politiker
 J. D. Hayworth (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Kara Lily Hayworth (* 1988), britische Film- und Theaterschauspielerin, Sängerin und Musicaldarstellerin
 Nan Hayworth (* 1959), US-amerikanische Politikerin
 Ray Hayworth (1904–2002), US-amerikanischer Baseballspieler
 Red Hayworth (1916–2006), US-amerikanischer Baseballspieler
 Rita Hayworth (1918–1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Tracy Hayworth (* 1967), US-amerikanischer Footballspieler
 Vinton Hayworth (1906–1970), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Haworth